Stilbocarpa polaris är en araliaväxtart som först beskrevs av Jacques Bernard Hombron och Nikolaus Joseph von Jacquin, och fick sitt nu gällande namn av Asa Gray. Stilbocarpa polaris ingår i släktet Stilbocarpa och familjen araliaväxter. Inga underarter finns listade.

Källor

Externa länkar 

Araliaväxter
polaris